ALQ steht für:
 Arbeitslosenquote, siehe Arbeitslosenstatistik

alq steht für:
 Algonkin (Sprache) (ISO-639-3-Code), Regionalvarietät von Ojibwe (Sprache), Sprache der nordamerikanischen Algonkin

Abkürzung